Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Waske che ha battuto in finale Lars Burgsmüller 7-5, 7-615.

Teste di serie 

 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Jérôme Haehnel (primo turno)
 Grégory Carraz (secondo turno)
 Lars Burgsmüller (finale)

 Gilles Elseneer (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (semifinali)
 Björn Phau (quarti di finale)
 Jan Vacek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2004